U 4, U4

Metro:
 U4 – linia metra w Berlinie
 U4 – linia metra w Hamburgu
 U4 – linia metra w Wiedniu

Zobacz też:
 U-4